Арениљас има више значења:

 Арениљас (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Арениљас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику